Прва лига Шведске у фудбалу () је највише фудбалско лигашко такмичење у Шведској, које постоји од 1924. године, док се пре тога шампион Шведске одређивао по куп систему. Лига се игра од краја марта или почетка априла до новембра, 16 клубова игра по двоструком бод систему укупно 30 кола.

Шампион добија „Пехар Ленарта Јохансона”, који је добио назив по бившем председнику УЕФЕ, Ленарту Јохансону.

Клубови у сезони 2020.

Прваци

Успешност клубова 
Играчи и стручни штаб четири најбоље пласирана клуба Прве лиге Шведске добијају медаље на крају сваке сезоне. Првак добија златну медаљу, док другопласирани клуб добија „велику сребрну медаљу”. Трећепласирани клуб добија „малу сребрну медаљу” уместо уобичајене бронзане медаље, коју у ствари добија четвртопласирани клуб.

Закључно са сезоном 2019.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

Ш
Фудбал у Шведској